Tartaar, een nevenvorm van Tataar, een lid van het van oorsprong Turks volk de Tataren in Rusland en in Azië
Tartaar, gemalen rauwe biefstuk, met als variant Filet americain
Tartaarsaus, een koude saus op basis van mayonaise